Washington se poate referi cel mai adesea la:

 George Washington, (1732 - 1799), întâiul președinte al Statelor Unite ale Americii, între 1789 și 1797.
 Washington (stat), unul din cele 50 de state componente ale Statelelor Unite ale Americii, 
 Washington (teritoriu SUA), entitate teritorială prestatală omonimă a statului de mai târziu, care a ființat între 1853 și 11 noiembrie 1889, data intrării în Uniune ca cel de-42-lea stat al acesteia, 
 Washington, D.C. capitala Statelor Unite ale Americii și/sau 

Dar numele propriu Washington se mai poate referi și la:

Alte locuri în Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Washington, numele a 31 de comitate cu acest nume din diverse state ale țării. 
 Washington Township, numeroase cartiere (în engleză, townships) cu acest nume. 
 Mount Washington, mai multe locuri geografice, incluzând munți cu acest nume.

Orașe, orășele, localități

Având numele de Washington 

 Washington, Arkansas; 
 Washington, Arkansas, la 36.38361 N / 90.87556 V; 
 Washington, California; 
 Washington, Connecticut; 
 Washington, Georgia; 
 Washington, Illinois; 
 Washington, Indiana; 
 Washington, Iowa, la 42.74778 N / 93.27111 V; 
 Washington, Iowa, la 41.29917 N / 91.69278 V; 
 Washington, Kansas, la 39.81806 N / 97.05056 V; 
 Washington, Kansas, la 41.3975 N / 96.20778 V; 
 Washington, Louisiana; 
 Washington, Maine; 
 Washington, Massachusetts; 
 Washington, Michigan; 
 Washington, Mississippi; 
 Washington, Missouri; 
 Washington, Nebraska; 
 Washington, New Hampshire; 
 Washington, New Jersey, la 40.75833 N / 74.97972 V; 
 Washington, New Jersey, la 39.68389 N / 74.57639 V; 
 Washington, Carolina de Nord; 
 Washington, Oklahoma; 
 Washington, Pennsylvania, la 40.20222 N / 77.47833 V; 
 Washington, Pennsylvania, la 40.17389 N / 80.24639 V; 
 Washington, Utah; 
 Washington, Vermont; 
 Washington, Virginia; 
 Washington, Virginia de Vest; 
 Washington, Wisconsin.

Având numele de Washington compus 

 Washington Boro, Pennsylvania; 
 Washington Court House, Ohio; 
 Washington Crossing, Pennsylvania; 
 Washington Grove, Maryland; 
 Washington Mills, New York; 
 Washington Park, Illinois; 
 Washington Park, New Jersey; 
 Washington Terrace, Iowa; 
 Washington-on-the-Brazos, Texas; 
 Washingtonville, New York; 
 Washingtonville, Ohio.

Colegii și universități 

 The University of Washington, fondată în 1861, este o universitate publică de cercetări din orașul Seattle statul Washington.
 Washington University in St. Louis, cunoscută și ca Wash U ori WUSTL, este o universitate particulară de cercetări din orașul St. Louis, Missouri. 
 Washington State University, sau WSU, este o universitate importantă de cercetări în localitatea Pullman statul Washington. 
 George Washington University, sau GWU, este o universitate particulară, coeducațională, localizată în Washington, D.C., înființată în 1821 pe pământul donat în acest scop de primul președinte american, George Washington. 
 Washington College, colegiu de arte liberale particular, selectiv și independent localizat pe un campus de 45.3 ha (112 acri) în Chestertown Maryland. 
 Washington and Lee University, colegiu de arte liberale din Lexington, Rockbridge County, Virginia, înființat în 1749, localizat în apropiere de Virginia Military Institute. 
 Washington & Jefferson College, sau W&J, este un colegiu particular și coeducațional de arte liberale, înființat în 1781, localizat în zona metropolitană Pittsburgh, Pennsylvania în orașul Washington.

Insule 

 Washington Island (Wisconsin) in Lake Michigan

Locuri în afara Statelor Unite ale Americii 

 Washington, Argentina
 Washington, Aruba
 Washington, Bolivia
 Washington, Colombia
 Washington, Cuba
 Washington, Dominican Republic
 Washington, Ireland
 Washington, Nicaragua
 mai multe locuri în Filipine: 
 Washington, Masbate
 Washington, Negros Occidental
 Washington, Northern Samar
 Washington, Pangasinan
 Washington, South Africa
 Washington, Tyne and Wear în Anglia 
 Washington, Sussex în Anglia 
 Washington Gardens, Jamaica
 Washington Luiz, Paraná în Brazilia
 Washington Island, nume alternativ pentru Teraina, atol din Arhipelagul Kiribati

Oameni

Nume de familie 

 George Washington, general al armatei SUA și întâiul președinte al Statelor Unite ale Americii; 
 Lawrence Washington, mai mulți strămoși și rude ai președintelui George Washington: 
 Lawrence Washington (1602 - 1655), stră-stră-bunicul lui George Washington; 
 Lawrence Washington (1659 - 1698), bunicul lui George Washington; 
 Lawrence Washington (1718 - 1752), fratele vitreg și mentorul lui George Washington. 
 Booker T. Washington, educator și autor; 
 Denzel Washington, actor; 
 Dinah Washington, cântăreață; 
 George Washington Carver, botanist.

Prenume 

 Washington Irving, autor american; 
 Washington Luís Pereira de Sousa, președinte al Braziliei între 1926 și 1930; 
 Washington Stecanelo Cerqueira, fotbalist brazilian.

Filme, cărți 

 Washington, D.C. (roman), roman de Gore Vidal 
 Wasington [sic], film de Lars von Trier.

Vase marine 

 USS Washington, zece vase ale United States Navy.

Avioane 

 Washington (RAF), numele generic pentru bombardierele Boeing B-29 și B-50, ale Royal Air Force.

Tranzit 

 Washington (CTA), mai multe stații ale sistemului de transport "L" al Chicago Transit Authority:
 Washington/State (CTA)
 Washington/Dearborn (CTA)
 Washington/Wells (CTA)

Vezi și 

 Mount Washington (dezambiguizare)
 Comitatul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington (dezambiguizare)
 WA (dezambiguizare)

Nume proprii